European Nations Cup steht für folgende Sportwettbewerbe:

 European Nations Cup (Feldhockey)
 European Nations Cup (Rugby League)
 European Nations Cup (Rugby Union)
 European Nations Cup (Tischtennis)